Открытый чемпионат Гуанчжоу 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах местного городского международного теннисного центра.

Турнир-2012 является 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 17 по 23 сентября 2012 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Се Шувэй выигрывает оба своих финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Тамарин Танасугарн выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжан Шуай выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Китай
Теннис
Сентябрь 2012 года
Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису